Villars, település Franciaországban, Dordogne megyében
Villars, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Villars, település Franciaországban, Loire megyében
Villars-Fontaine, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Villars-et-Villenotte, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Villars-lès-Blamont, település Franciaországban, Doubs megyében
Villars-sous-Écot, település Franciaországban, Doubs megyében
Villars-en-Pons, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Villars-les-Bois, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Villars-Saint-Georges, település Franciaországban, Doubs megyében